Rostocker Tor ist der Name von Stadttoren:

 Rostocker Tor (Ribnitz-Damgarten) in Ribnitz-Damgarten
 Rostocker Tor (Teterow) in Teterow